Miha Šimenc (ur. 21 grudnia 1995 w Lublanie) – słoweński biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Logatec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Miha Šimenc pojawił się w 6 marca 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w austriackiej miejscowości Eisenerz, gdzie zajął 2. miejsce na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 listopada 2015 roku w Ruce, gdzie zajął 93. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas pierwszego etapu Tour de Ski w szwajcarskim Val Müstair, gdzie uplasował się na 22. miejscu w spricie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Miha Šimenc nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Lublanie